O Rali Dakar de 2009 foi a 31ª edição do Rali Dakar (que inclui a edição de 2008, que não foi realizada), um rali que envolve automóveis, quadriciclos, motocicletas e caminhões. A corrida começou oficialmente às 05:00 no horário de verão argentino (UTC-2, 07:00 UTC) de 3 de janeiro de 2009, e percorreu estradas e trilhas da Argentina e do Chile. O rali é o primeiro a acontecer fora da Europa e da África, já que a localização do evento foi mudada pelos organizadores devido aos boatos sobre possíveis ataques terroristas (o Rali Dakar de 2008 foi cancelado antes de se iniciar pela mesma razão). A Equipe Volkswagen conquistou a vitória na categoria carros.

Étienne Lavigne, o diretor de prova do rali, anunciou o novo local para a realização do rali em fevereiro de 2008. Segundo ele, "Os competidores do Rali estão a descobrir novos territórios, novos cenários, mas há o mesmo espírito de competição e aventura, com etapas muito árduas.

Participantes
540 equipes de 50 países competiram na prova. As equipes tiveram que se submeter a checagens administrativas e técnicas em Buenos Aires, capital da Argentina, entre 31 de dezembro de 2008 a 2 de janeiro. Depois, 217 motocicletas, 25 quadriciclos, 177 carros e 81 caminhões, dirigidos por 837 pessoas, foram autorizados a iniciar o rali.

Rota
A corrida começou em Buenos Aires, Argentina, com uma largada simbólica no centro da capital do país, atraindo cerca de 500.000 pessoas. A distância total do percurso da prova é mais de 9.578 quilômetros, sendo que 5.652 km são cronometrados em etapa especial. Houve um dia de descanso em Valparaíso, Chile, em 10 de janeiro. Das treze etapas do rali, 10 aconteceram na Argentina e 3 no aconteceram no Chile.

Percurso planejado 

Devido à densa neblina e à necessidade de se cruzar a fronteira da Argentina com o Chile, o elemento competitivo da etapa 11 foi cancelado.

Resultados

Motocicletas

Quadriciclos

Carros

Caminhões

Os caminhões não competiram a etapa 7.

Acidentes
Durante a primeira etapa do rali, o piloto Paul Green e o seu co-piloto, Matthew Harrison, ambos britânicos, foram gravemente feridos quando o seu carro "Rally Raid UK" capotou. Foram levados para um hospital local em estado crítico.

Em 7 de janeiro, o motociclista francês, Pascal Terry, de 49 anos, foi achado morto numa área remota. Ele estava desaparecido desde a segunda etapa do rali, e foi determinado que a causa da morte foi edema pulmonar. Pascal Terry foi encontrado entre as cidades de Santa Rosa e Puerto Madryn. "O piloto estava em um local de acesso muito difícil, em meio a uma vegetação muito densa, a 15 metros da moto. Ele havia retirado o capacete e se refugiado à sombra, com alimentos encontrados perto dele"

Na décima etapa, em 13 de janeiro, o motociclista espanhol Cristóbal Guerrero foi gravemente ferido após um violento choque. 24 horas após o acidente, ele ainda estava em coma e em estado crítico num hospital local, segundo relatos.

Durante a décima segunda etapa, em 15 de janeiro, o então líder na classificação geral na categoria carros, o espanhol Carlos Sainz, capotou o seu Volkswagen Toureg, colocando um fim na sua corrida. O co-piloto francês Michel Perin teve ferimentos no ombro.

Vencedores
O espanhol Marc Coma ganhou o seu segundo Rali Dakar na categoria motocicletas. O checo Josef Macháček foi o vencedor na categoria quadriciclos. O sul-africano Giniel de Villiers, juntamente com o seu co-piloto alemão D. Von Zitzewitz, ganhou na categoria carros. A equipe formada pelos russos Firdaus Kabirov, A. Belyaev e A. Mokeev ganhou na categoria caminhões.

Ligações externas

 

2009
2009 no automobilismo
Desporto na Argentina em 2009
Desporto no Chile em 2009